Il singolare del Gerry Weber Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Johansson era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Kenneth Carlsen.

Evgenij Kafel'nikov ha battuto in finale 2–6, 6–4, 6–4 Nicolas Kiefer.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (campione)
  Roger Federer (semifinali)
  Thomas Johansson (quarti di finale)
  Pete Sampras (secondo turno)

 Jiří Novák (primo turno) 
 Younes El Aynaoui (primo turno) 
 Carlos Moyá (primo turno) 
 Fabrice Santoro (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 2002
ATP Tour 2002